Kisaran Barat (plaats), een plaats in Indonesië
Kisaran Barat (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing